

Termen 
Werkstuk van een kunstenaar, bijvoorbeeld een beeldhouwwerk, toneelstuk, compositie
Een 'deel' van iets, of een vrij grote hoeveelheid, maat of afstand
Lichamelijk aantrekkelijke man of vrouw: een lekker ding, kanjer, spetter
Een min of meer officieel geschrift / document
Ingevoegd of opgelegd gedeelte om iets te verstellen of op te lappen
Een heraldische figuur of veldverdeling op een wapen
Stuk (geschut), kanon
Kapot, in stukken uiteengevallen of niet meer goed functionerend

Spellen 
 Bij het schaakspel heeft "stuk" diverse betekenissen - zie schaakstuk:
elk van de figuren waarmee wordt gespeeld
idem, met uitzondering van de pionnen (men spreekt dan wel van "stukken en pionnen")
een licht stuk (loper of paard), wanneer men spreekt van "stukwinst"
 stuk (kaarten) combinatie van heer en vrouw van troef in één hand of slag

Media 
 STUK (kunstencentrum) in Leuven
 Stuk (roman), thrillerroman van Judith Visser
 Stuk!, de verfilming door Steven de Jong
 StukTV, een YouTube-kanaal
 Stuk (documentaire), met Zilveren Nipkowschijf bekroonde documentaireserie
 Stuk (single), een single van The Partysquad met Sjaak, Dio, Sef en Reverse uit 2008